Ландсверк Л-62 Анти 2 () — шведская зенитная самоходная установка. Разработанa компанией «Ландсверк» () в 1941 году как дальнейшее развитие зенитной самоходной установки Landsverk L-62 Anti. На вооружение шведской армии принята не была, но экспортировалась в Финляндию и в 1942 году принятa на вооружение финской армии (Финская танковая дивизия). Всего было произведено 6 машин.

Описание конструкции 
L-62 Anti II имела отделение управления в лобовой, боевое отделение — в средней и моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины. Штатный экипаж L-62 Anti II состоял из четырёх человек: .

Броневой корпус и башня

Вооружение 
Вооружение L-62 Anti II состояло из одной 40 мм автоматической пушки Бофорс ().

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть

Примечания

Ссылки 

Зенитные самоходные установки Швеции
Самоходная артиллерия Второй мировой войны
Самоходная артиллерия по алфавиту